Мужская сборная Республики Корея по кёрлингу — представляет Республику Корея на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Республики Кореи (, ).

Статистика выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Панконтинентальные чемпионаты

Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Республика Корея -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Республики Корея

См. также 
 Женская сборная Республики Корея по кёрлингу
 Смешанная сборная Республики Корея по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Республики Корея по кёрлингу
 Сборная Республики Корея по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Республики Корея по кёрлингу на колясках

Республика Корея
Кёрлинг в Республике Корея
Кёрлинг